Симона Халеп була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Еліна Світоліна.

Світоліна зрештою виборола титул, перемігши у фіналі Каролін Возняцкі з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Магдалена Рибарикова

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Rogers Cup 2017